Барбоса:

Персоналии 
 Барбоса, Александер (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Барбоса, Джейд (род. 1991) — бразильская гимнастка.
 Барбоса, Мариано (род. 1984) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Севилья».
 Барбоса, Оливер (род. 1986) — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2011).

Составные фамилии 
 Барбоса Пополисио, Руй Энрике (1919—2014) — чилийский учёный-агроном, предприниматель и государственный деятель.
 Камарго Барбоса, Даниэль (1930—1994) — колумбийский серийный убийца и насильник.

Прочее 
 Барбоса — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Барбоса — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Сантандер.

См. также 
 Барбоза
 Барбос